Les Églises baptistes au Vietnam () sont une dénomination chrétienne évangélique baptiste, au Vietnam.  L’organisation est affiliée à l’Alliance baptiste mondiale. Son siège est situé à Hô-Chi-Minh-Ville.

Histoire 
Les Églises baptistes au Vietnam ont leurs origines dans une mission américaine du Conseil de mission internationale en 1959 à Hô-Chi-Minh-Ville (portant encore alors le nom de Saïgon).  L’organisation est officiellement fondée en 1989. Selon un recensement de la dénomination publié en 2020, elle disait avoir 509 églises et 40,000 membres.

Voir aussi 
 Alliance évangélique mondiale
 Bible
 Nouvelle naissance
 Culte (évangélisme)
 Dieu (christianisme)
 Église de professants

Notes et références

Liens externes 
 

Dénomination baptiste en Asie
Baptisme au Viêt Nam